Le tournoi de tennis de Montréal est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1978 II se dispute du 18 au .

Caroline Stoll remporte le simple dames. En finale, elle bat Françoise Dürr, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Julie Anthony et Billie Jean King.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours 
14 équipes sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Montréal
 Saison 1978 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1978 II
Montreal II
Sport au Canada en 1978
1978 au Québec
Tennis en septembre 1978